Archangelski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Dmitrijewitsch Archangelski (1879–1940), russischer Geologe
 Sergei Iwanowitsch Archangelski (1882–1958), sowjetischer Historiker

Siehe auch:
 Archangelski-Nunatakker, Gruppe verstreuter nunatakähnlicher Felsvorsprünge an der Oates-Küste des ostantarktischen Viktorialands
 Archangelsky